UTC+6 — часовой пояс для ряда стран Южной и Северной Азии.

Круглый год 
  (центральная и восточная части):
 Астана
 Алма-Ата
 Шымкент
 Абайская область
 Акмолинская область
 Алматинская область
 Восточно-Казахстанская область
 Жамбылская область
 Жетысуская область
 Карагандинская область
 Костанайская область
 Павлодарская область
 Северо-Казахстанская область
 Туркестанская область
 Улытауская область
  (часть):
 Омское время
 Омская область
 Антарктическая станция «Восток»
 
 Синьцзян-Уйгурский автономный район (неофициально)
 
 
  (см. Бутанское время)
  (Чагос)

Ссылки 
 Города в UTC+6

Часовые пояса